Екатери́нинская улица — утраченные названия улиц в Санкт-Петербурге.
 Екатерининская улица — бывшая Воскресенская, в 1887 году присоединена к Шпалерной улице.
 Малая Садовая улица — называлась Екатерининской с 1887 по 1918 год.
 Улица Корякова — называлась Екатерининской с 1899 по 1939 год.